Мацки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Мацки — деревня в Островецком районе Гродненской области.
 Мацки — деревня в Минском районе Минской области.
 Мацки — деревня в Мядельском районе Минской области.

Украина 
 Мацки — село в Овручском районе Житомирской области.